Apokapes ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Apokapes, byzantinischer Dux
 Vasil Apokapes, byzantinischer Magister
 Pharesmanes Apokapes